Aigues-Vives (Ariège) – comune francese
 Aigues-Vives (Aude) – comune francese
 Aigues-Vives (Gard) – comune francese
 Aigues-Vives (Hérault) – comune francese